La saison 1968-1969 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace.

Ligue nationale A

Première phase

Poule finale 

La Chaux-de-Fonds remporte le deuxième titre de son histoire, le deuxième consécutivement.

Poule de maintien

Ligue nationale B

Première phase

Groupe Ouest

Groupe Est

Barrage 
Il se joue le , à Zoug :
 HC Fribourg-HC Saint-Moritz 4-2 (1-0 1-2 2-0)

Seconde phase

Poule de promotion

Poule de maintien



Notes et références

Notes

Références 

1968-1969
Suisse
Suisse
Hockey sur glace
Hockey sur glace